Grieninger ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Grieninger (1638–1692), deutscher Theologe und geistlicher Dichter
 Friedrich Grieninger (1835–1915), deutscher Politiker und Bankier
 Honorius Grieninger (1741–1809), deutscher Benediktiner und Reichsabt von Irsee
 Johann Georg Grieninger (1716–1798), deutscher Unternehmer, sächsischer Kommissionsrat und Porzellanfabrikant